Tito Veturio Gemino Cicurino – politico e militare romano, console nel 494 a.C.
 Tito Veturio Gemino Cicurino – politico e militare romano, console nel 462 a.C.